Змагання з парного фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 2022 пройшли 18 та 19 лютого на Столичному палаці спорту.

Розклад 

Час UTC+8

Результати

Коротка програма 
Змагання в короткій програмі відбулася 18 лютого.

Довільна програма 
Змагання в довільній програмі відбулися 19 лютого.

Загалом 
Фігуристи розташовані згідно з їхньою сумарною оцінкою.

Примітки